est une espèce éteinte et fossile de félidés appartenant au genre également éteint Smilodon. Elle vivait en Amérique du Nord durant le Pléistocène, il y entre  et .

Description 

Ce Machairodontinae est l'espèce la plus connue du genre Smilodon. Il s'agit de la seconde plus grande espèce du genre : elle mesurait 1,9 m de long et presque 1,1 m de haut.

Ses gigantesques canines de  de long lui servaient probablement à « poignarder » ses victimes.

Phylogénie 
Smilodon fatalis descend de Smilodon gracilis et partage un ancêtre commun avec Smilodon populator.

Extinction 
Les deux dernières espèces de Smilodon vivaient à la même époque mais disparurent lors de l'extinction du Quaternaire, il y a environ .

Bibliographie

Publication originale

Liens externes

Notes et références 

Machairodontinae
Carnivore du Pléistocène
Carnivore (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1869